Electron (geslacht), een vogelgeslacht
 Electron (automerk), een Frans automerk
 Electron (draagraket), een rakettype van het Amerikaanse Rocket Lab

 Informatica
 Electron (software), een framework van GitHub voor het ontwikkelen van desktopapplicaties
 Acorn Electron, een microcomputer van Britse makelij

 Oude spelling voor elektron
 elektron (doorverwijspagina)